Quarantaine, 40 dagen ophokken bij ziekte
Quarantine (computerspel), een computerspel uit 1994
Quarantine (film), een film uit 2008
Quarantine 2, een film uit 2011
Quarantine (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2020 
Quarantine (platenlabel), een platenlabel